Just může znamenat:

 Saint-Just, rozcestník

zeměpisné označení
 Saint-Just-Luzac, francouzská obec v departementu Charente-Maritime, v regionu Poitou-Charentes
 Kanton Marseille-Saint-Just
 Kanton Saint-Just-en-Chaussée
 Kanton Saint-Just-en-Chevalet
 Kanton Saint-Just-Saint-Rambert

příjmení
 Anton Just, československý politik německé národnosti, v letech 1929–1935 senátor za Německou sociálně demokratickou stranu
 Božena Kvapilová-Justová (1859–1925), česká spisovatelka, překladatelka a malířka
 Carmen Justová (* 1990), česká modelka a II. vicemiss 2010
 Eduard Just (1836–1879), český redaktor humoristických časopisů, beletrista, překladatel z němčiny
 Jaroslav Just (1908–1983), český pedagog 
 Jaroslav Just (tenista) (1883–1928), český vysokoškolský pedagog a tenista-olympionik 
 Jiří Just (rozcestník) – více osobností
 Josef Just (* 1973), český fotbalista
 Josef Just (1992) (* 1992), český fotbalista
 Louis de Saint-Just (Saint-Just; 1767–1794), francouzský revolucionář
 Petr Just (* 1978), český politolog a vysokoškolský pedagog
 Vladimír Just (* 1946), český teatrolog, literární a divadelní kritik a vysokoškolský pedagog, mladší bratr scenáristy Jiřího
 Zdeněk Just (* 1956), český fotbalista, záložník

jiný význam
 Just in sequence (JIS), logistický proces
 Just in time (JIT), strategie řízení výroby

Česká příjmení
Německá příjmení
Francouzská příjmení